Üvöltő szelek  (Wuthering Heights), Emily Brontë regénye (1847).

Filmek 
 Üvöltő szelek (1920), brit némafilm, rendezője Albert Victor Bramble
 Üvöltő szelek (1939), amerikai film, rendezője William Wyler
 Üvöltő szelek (1953), brit film, rendezője Rudolph Cartier
 Üvöltő szelek (1954), mexikói film, rendezője Luis Buñuel
 Üvöltő szelek (1959), ausztrál tévéfilm (ABC)
 Üvöltő szelek (1967), brit televíziós sorozat (BBC), rendezője Sásdy Péter
 Üvöltő szelek (1970), amerikai film, rendezője Robert Fuest
 Üvöltő szelek (1978), brit televíziós sorozat (BBC)
 Üvöltő szelek (1985), francia film, rendezője Jacques Rivette
 Üvöltő szelek (1988), japán film, rendezője Yoshishige Yoshida
 Üvöltő szelek (1992), brit film, rendezője Peter Kosminsky
 Üvöltő szelek (1998), brit tévéfilm (ITV)
 Üvöltő szelek (2003), amerikai tévéfilm (Music Television)
 Üvöltő szelek (2009), brit tévésorozat (ITV)
 Üvöltő szelek (2011), brit film, rendezője Andrea Arnold

Zeneművek 
 Üvöltő szelek (1951), Bernard Herrmann operája
 Üvöltő szelek (1958), Carlisle Floyd operája
 Üvöltő szelek (1992), Bernard J. Taylor musicalje